Колин Грин (; род. 23 октября 1984) — американская инди-поп-исполнительница из Лос-Анджелеса, штата Калифорния. В настоящее время базируется на лейбле . В 2011 году выпустила свой первый альбом, Milo Goes to Compton. В 2013 году увидел свет второй студийный альбом, Sock It To Me. 24 февраля 2015 года состоялся релиз третьего студийного альбома .

В сентябре 2015 года журнал  назвал Грин «лучшей соло-исполнительницей».

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Примечания

Ссылки 

Музыканты инди-попа
Музыканты из Лос-Анджелеса